Strub steht für folgende geographischen Objekte:

 Strub (Bischofswiesen), Ortsteil von Bischofswiesen, Berchtesgadener Land, Bayern
 Strub (Gemeinde Ebenau), Ort bei Ebenau, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Strub (Gemeinde Krispl), Ort bei Krispl, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Pass Strub, Talpass an der Grenze von Tirol und Salzburg
 Strubtal, Tal in Tirol

Strub ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Strub (* 1960), deutscher Philosoph
 David Strub (1897–1985), liechtensteinischer Politiker (FBP)
 Edgar Strub (1916–1995), Schweizer Motorradrennfahrer
 Emil Strub (1858–1909), Schweizer Ingenieur und Erfinder

 Heiri Strub (Heinrich Strub; 1916–2014), Schweizer Grafiker
 Lotte Strub-Rayß (1912–2008), deutsche Lehrerin und Autorin
 Max Strub (1900–1966), deutscher Geiger
 Olga Strub (* 1950), Schweizer Schauspielerin
 Susanne Eberle-Strub (* 1960), liechtensteinische Politikerin (FBP)
 Urs Martin Strub (1910–2000), Schweizer Psychiater, Lyriker und Essayist

Strub steht für:
 Strub-Quartett, deutsches Streichquartett